

Letteratura 
Aria sottile (Into Thin Air) – saggio di Jon Krakauer del 1997
Scomparsi (Into Thin Air) – romanzo di Thomas Zigal, Il Giallo Mondadori n. 2758
Svanito nel nulla (Into Thin Air) – romanzo di Horatio Winslow e Leslie Quirk, I Bassotti n. 96

Televisione 
Into Thin Air – film per la televisione del 1985 diretto da Roger Young
 Nell'aria rarefatta (Into Thin Air) – episodio della prima stagione di Alfred Hitchcock presenta
 Scomparsa nel nulla (Into Thin Air) – episodio della ottava stagione de Le sorelle McLeod